Il singolare del torneo di tennis Smart Card Open Monet+ 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice María Teresa Torró Flor che ha battuto in finale Jasmina Tinjic 6-1, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Mariana Duque-Marino (secondo turno)
 Elica Kostova (primo turno)
 Dia Evtimova (secondo turno)
 Réka-Luca Jani (secondo turno)

 Ekaterina Ivanova (semifinali)
 Sarah Gronert (primo turno)
 Marta Domachowska (primo turno)
 Heidi El Tabakh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Smart Card Open Monet+ 2012